Die Fotbollsallsvenskan 1935/36 war die zwölfte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 28. Juli 1935 und endete am 7. Juni 1936.

IF Elfsborg wurde erstmals schwedischer Meister. Halmstads BK und IFK Eskilstuna stiegen am Saisonende in die Division 2 ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Sven Jonasson von Meister IF Elfsborg wurde mit 24 Saisontoren Torschützenkönig.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1935
Fußballsaison 1935/36